A Hacktion című magyar akciófilm-sorozat epizódlistája.

Epizódlista

1. évad

2. évad

Kapcsolódó szócikkek 
A Hacktion: Újratöltve epizódjainak listája (3-6. évad)

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái